Темля́к — ремень, петля, шнур или кисть на эфесе холодного оружия или рукояти инструмента (например, ледоруба). Темляк в виде петли надевается на кисть руки и не позволяет потерять оружие (инструмент), случайно выпустив его из рук.

Темляк может быть обязательной частью военной формы, а также знаком отличия на наградном оружии или знаком различия. На наградном оружии (например, георгиевское оружие и знаки ордена Святой Анны 4-й степени), как правило, крепили декоративный темляк из орденской ленты, который кавалеры обычно заменяли табельным и хранили отдельно, ввиду ощутимой дороговизны ленты и её малой прочности. Позднее недолгое время просуществовала аналогичная практика и в РСФСР при награждении краснознамённым оружием.

Шнурок с пряжкой для подвешивания наградной олимпийской медали называют ланъярдом ().

История 
В русский язык слово темляк заимствовано из тюркских языков.

Темляк широко применяли с рыцарских времён (XIV—XV века). Во многих европейских языках темляк называли «портупеей» (от ), откуда пошли термины «портупей-юнкер» и «портупей-прапорщик».

В Русской императорской армии темляк (с 20.01.1871) определяли как ремень, сложенный в виде петли с кистью для фиксации (завязывания) чехлов у знамён и штандартов простых и за отличие — чёрный кожаный офицерского пехотного образца и георгиевские у георгиевских регалий. В тех случаях, когда чехол снят, темляк повязывали на древко по скобе. Серебряный темляк был определён как знак различия для подпра́поров — унтер-офицеров из дворян.

Функции

Темляк петлёй 
 Не даёт потерять оружие или инструмент, случайно выпустив его из рук
 Даёт возможность быстро освободить руки, отпустив оружие или инструмент
 При уколе темляк не даёт руке соскользнуть на лезвие, предохраняя руку от порезов и выполняя тем самым роль ограничителя
 При рубке темляк воспринимает часть нагрузки, разгружая кисть руки
 За петлю темляка оружие или инструмент можно подвесить при хранении или перевозке

Темляк шнуром (шнурами, кистями, узлами) 
 Служит «гибким» продолжением рукояти
 За шнур темляка оружие или инструмент возможно вытягивать из чехла (ножен, кармана)
 При широких маховых движениях и перехватах служит противовесом, оружие или инструмент приобретают дополнительную инерцию, становятся более предсказуемы и управляемы
 Служит украшением оружия или инструмента, отвлекает внимание противника

Темляк ледоруба 
Темляк ледоруба представляет собой петлю из стропы или репшнура, которой комплектуют ледоруб, ледовый инструмент или другой специфический спортивный инвентарь. В случае альпинистского ледоруба темляк может иметь несколько вариантов крепления, один из которых подразумевает свободное продвижение темляка вдоль рукояти между клювом и специальным ограничителем. .

Изображения

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Элементы холодного оружия
Знаки различия